Diego Ares est le nom de plusieurs personnes dont :

 Diego Ares, claveciniste espagnol ;
 Diego Ares, cycliste brésilien.